Gilles Simon era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in semifinale da Kevin Anderson.

In finale Anderson ha battuto Ivo Karlović con il punteggio di 7-64, 62-7, 7-65.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Kevin Anderson (campione)
  Chung Hyeon (secondo turno)
  Gilles Simon (semifinale)
  Malek Jaziri (quarti di finale)

 Benoît Paire (quarti di finale) 
 Roberto Carballés Baena (primo turno)
 Jaume Munar (quarti di finale)
 Pablo Andújar (primo turno)

Wildcard 

  Prajnesh Gunneswaran (primo turno)
  Arjun Kadhe (primo turno)

 Ramkumar Ramanathan (secondo turno)

Qualificati 

  Félix Auger-Aliassime (primo turno)
  Simone Bolelli (secondo turno)

 Antoine Hoang (primo turno)
 Saketh Myneni (ritirato)

Lucky loser 
  Thiago Monteiro (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Maharashtra Open 2019